Мерсе́н-е-Во () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 33 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 384 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 980,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Мерсен-е-Во
 Мерсен-е-Во на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мерсен-е-Во на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена